Baraya kan syfta på:

Colombia 

 Baraya (kommun), Huila, 
 Baraya (ort), Huila,